Баиду († 4. октобар 1295) је био илкан, тј. кан Илканата, монголског каната са центром у Персији током 1295. године из династије Бориџигин. Овај кан је био син Тарагаја, једног од млађих синова оснивача каната Хулагу-кана, и Каракчин. Место и година његовог рођења су непознати.

Дана 24. марта 1295. илкан Кијакато је убијен, а Баиду је на заседању Курилтаја изабран за његовог наследника. Баиду је био једини илкан који је био хришћанин  и илкан који је најкраће владао. Кад је Газан, законити наследник који се налазио у Хорасану, сазнао да је Баиду уграбио власт, запретио је да ће му се осветити тако да ће о томе причати цео свет и кренуо са војском на њега. 23. септембра Баиду је поуздано дознао да је Газан пошао против њега и сам му је кренуо у сусрет. 4. октобра две војске су се судариле и у овој крвавој бици Баиду је погинуо, после чега је победник Газан сео на престо.

Породично стабло

Напомене

Референце

Литература 
 Милион путовања Марка Пола, 2012. Београд

Умрли 1295.
Монголски канови
Персијски владари
Монголско царство
Историја Ирана у средњем веку
Династија Бориџигин
Хулагиди
Монголи